Ochsenzoll (Hamburg), een buurt in Hamburg
Ochsenzoll (metrostation), een station van de Hamburgse metro